Gunnar Helander kan syfta på:

 Gunnar Helander (1873–1957), svensk präst
 Gunnar Helander (1915–2006), svensk präst